Александр Егорович Афанасьев (1862, Афанасьево, Курская губерния — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии.

Биография 

Крестьянин деревни Афанасьево Павловской волости Обоянского уезда Курской губернии. Был грамотным. Занимался хлебопашеством на участке в 2 десятины надельной земли. Состоял в партии социалистов-революционеров.

8 февраля 1907 избран в Государственную думу II созыва от съезда уполномоченных от волостей Курской губернии. Вошёл в состав группы в Социалистов-революционеров. Участвовал в прениях по аграрному вопросу.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 154.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 28.
 Архивы
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 21; Дело 602. Лист 27.

Примечания 

Родившиеся в Обоянском районе
Эсеры
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Умершие в XX веке